Хайнц-Ульрих Вальтер (; род. 11 марта 1943 года, Штендаль, Германия) — фигурист из ГДР, выступавший  в  парном разряде. В паре с  Хайдемари Штайнер он —   бронзовый  призёр чемпионата мира  и  трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы.  В настоящее время — судья и технический специалист ИСУ. Вместе с женой Хайдемари Штайнер-Вальтер живёт в Берлине.

Результаты выступлений

(с Х. Штайнер)

(с Б. Вокоек)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1964
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1968

Ссылки 

  Профиль на sports-reference.com

Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Фигуристы ГДР
Технические специалисты ИСУ